Harry Stradling Sr. (1901–1970) amerikai operatőr
 Harry Stradling Jr. (1925–2017) amerikai operatőr